Finanzmarktrichtlinie steht für

 Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID I)
 Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II)